Červené jezero je jméno několika jezer

 Červené jezero (Bělorusko) () – jezero v Homelské oblasti v Bělorusku
 Červené jezero (Rusko) () – jezero na Čukotce v Rusku
 Červené jezero (Chorvatsko) () – krasové jezero u obce Imotski v Chorvatsku
 Červené jezero (Rumunsko) – jezero na řece Bizac v Rumunsku

Související články 
 Červené jezírko – jezírko v okrese Plzeň-sever v České republice
 Červené pleso – pleso ve Vysokých Tatrách
 Czerwony Staw / Czerwone Stawki - název více ples v Polských Tatrách

Hydronyma podle barev